Bosznia-Hercegovina
Trnovi falu Velika Kladuša községben, az Una-Szanai kantonban

 Horvátország
Trnovi falu Cetingrad községben, Károlyváros megyében